Ba Cissoko har flere betydninger:

 Ba Cissoko (musiker) – musikeren Ba Cissoko
 Ba Cissoko (musikgruppe) – musikgruppen Ba Cissoko